

Antroponimi 
Vitale – prenome maschile
Vitale – cognome di lingua italiana

Persone di nome Vitale 
Vitale – arcivescovo di Milano
Vitale – arcivescovo di Pisa
Vitale I d’Antiochia, vescovo di Antiochia dal 313 al 318 d.C.
Vitale e Agricola – santi cattolici
Innocenzo e Vitale – santi cattolici

Persone di cognome Vitale 

Aldo Vitale – dirigente sportivo
Antonio Vitale – politico
Antonio Vitale – pittore
Cesare Vitale – calciatore e allenatore di calcio
Dick Vitale – allenatore di pallacanestro
Ettore Vitale – ingegnere
Federica Vitale – nuotatrice
Francesca Vitale – calciatrice
Francesco Vitale da Noja – vescovo cattolico
Giovanbattista Vitale – mafioso
Giuseppe Vitale – politico (1923)
Giuseppe Vitale – politico (1935)
Grazia Vitale – cantante
Guido Vitale – sinologo
Ida D'Ippolito Vitale – politica
Ida Vitale – poetessa, traduttrice, saggista docente e critica letteraria
Ilenia Vitale – atleta
Julián Vitale – calciatore
Leonardo Vitale – mafioso
Lidia Vitale – attrice
Lino Vitale – politico
Luigi Vitale – calciatore
Marco Vitale – paralimpionico
Marco Vitale – figura storica del XVII secolo
Mario Vitale – attore
Maurizio Vitale – accademico
Mattia Vitale – calciatore
Milly Vitale – attrice
Orderico Vitale – religioso
Ottavio Vitale – religioso
Raoul Gregory Vitale – musicologo e storico
Salvatore Vitale – religioso
Serena Vitale – scrittrice e traduttrice
Silvio Vitale – politico
Tony Vitale – cineasta
Valentina Vitale – surfista
Vannina Vitale – attivista
Vincenzo Vitale – musicista

Altro 
Palazzo Vitale – edificio calabrese
Teorema di Vitale – nozione matematica

Altri progetti